OPT, Opt och opt kan syfta på:

Fjärilsarter 
 Gymnoscelis opta - är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1958
 Pleromella opter - en fjärilsart som beskrevs av Dyar 1921

Optik-relaterat 
 Optik (från grek. optikē) - är läran om ljusets utbredning och brytning

Om olika val 
(engelska opt kommer från franskans "opter" och från latinets "optare" = to choose or to select, se opt-in)
 Optant - en benämning i folkrätten om den medborgare i ett avträtt landområde, som enligt eget val (option) behållit sitt medborgarskap
 Option - ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja
 opt-in - mottagaren etc. har aktivt gjort sitt val/gett sitt medgivande eller samtycke (ja-krav, samtyckeskrav, positiv avtalsbindning)
 opt-out - mottagaren etc. har aktivt gjort ett val, exempelvis en avanmälan från en sändlista (nej-krav, avböjandekrav, negativ avtalsbindning)
 co-opt (av engelskans co-option) är när medlemskap i en grupp beslutas av gruppen själv, se Kooptation

Diverse 
 Optare - tidigare en del av United Bus 
 Opte Projektet - en ambitionen att kunna skapa en mappning av hela Internet på en enda dag, se Internetmappning 
 Optimal Press (ofta kallat Optimal) - ett svenskt serieförlag
 Optimera - att finna den bästa (optimala) lösningen på ett problem utifrån de förutsättningar som ges, se Optimering
 Optimera Svenska AB - ett bygghandelsföretag
 Optimism - en syn på livet där man bevarar en syn på världen som positiv
 Optimist och Optimistjolle - en liten enmansjolle
 Optimus Prime - en fiktiv karaktär i Transformersvärlden